ZV steht für:
 Zahlungsverkehr
 Zechenverband
 Zeitungsverlag, siehe Verlag
 Zeitungsvertrieb
 Zentralverband
 Zentralvereinigung
 Zentralverriegelung
 Zentralversorgung, ein Begriff aus der Krankenhausplanung, siehe Versorgungsstufe
 Zentralverwaltung
 Zentralvorstand
 Zeugenvernehmung
 Zielvereinbarung
 Zivilverteidigung
 Zivilverteidigung der DDR
 Zollvertrag
 Zollvorschrift
 Zufallsvariable
 Zusatzversicherung
 Zwangsversteigerung
 Zwangsvollstreckung, siehe Zwangsvollstreckungsrecht
 Zweckverband
 V Air (IATA-Code), taiwanische Billigfluggesellschaft

ZV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Alta (Norwegen)
 Slowakei: Okres Zvolen

ŽV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Kroatien: Županja (auslaufend)

 
ZV